Кубок європейських чемпіонів 1959—1960 — 5-й сезон Кубка європейських чемпіонів, головного європейського клубного турніру. Знову, вже вп'яте, переможцем турніру став Реал Мадрид, який продовжував залишатися єдиним переможцем Кубка європейських чемпіонів на той час.

Кваліфікаційний раунд 

|}

Перший раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 http://www.rsssf.com/ec/ec195960.html  
 огляд турніру 
 КЄЧ 1959-1960 на офіційному сайті УЄФА 
 Sports History: "1959/60: Real Madrid demolish Eintracht and win the fifth consecutive European Cup!" 

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1960 у футболі
1959 у футболі